Ромашов Игорь Валерьевич (род. 12 февраля 1963 года, Ленинград, СССР) – российский предприниматель, управленец.
Председатель совета директоров АО «Стройтрансгаз» , ООО «Трансойл» . До этого в 2006 - 2008 гг. руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта России.

Образование 

В 1991 г. окончил Северо-Западный заочный политехнический институт по специальности "инженер-механик", в 2001 г. - Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "инженер путей сообщения по организации и управлению на железнодорожном транспорте".

Карьера 

С 1981 года работал на Октябрьской железной дороге.

В 2000 – 2003 годах работал в ООО «ЛинкОйл Спб».

С 2003 года - генеральный директор ООО «Трансойл». 

5 июля 2006 года был назначен руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, подведомственного Министерству транспорта РФ. 

В 2008 - 2011 гг. вице-президент компании «Роснефть» по транспорту. 

С 2011 года возглавляет совет директоров ООО «Трансойл».

Также в 2011 году возглавил совет директоров АО «Стройтрансгаз». 

В 2018 году был избран Председателем президиума СРО Союз операторов железнодорожного транспорта.

Награды 
Награждён знаком «Почётный железнодорожник»;

В ноябре 2022 года Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу награждён орденом Дружбы.

Примечания 

Предприниматели России
Почётные железнодорожники